Monguzzi ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ángel Monguzzi (* 1938), argentinischer Rennfahrer und Golfspieler 
 Antonio Monguzzi (* 1938), italienischer Fußballspieler und ~trainer 
 Bruno Monguzzi (* 1941), Schweizer Grafikdesigner und Hochschullehrer
 Carlo Monguzzi (* 1951), italienischer Politiker 
 Cristiano Monguzzi (* 1985), italienischer Straßenradrennfahrer
 Riccardo Monguzzi (* 1965), italienischer Fußballspieler und ~trainer